Meeting de Atletismo Madrid 2016 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 23 czerwca 2016 w stolicy Hiszpanii – Madrycie. Zawody były kolejną odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016 w lekkoatletyce
Meeting de Atletismo Madrid
2016 w Hiszpanii